

Personen 
 Akio Morita (1921-1999), medeoprichter van Sony
 Ayumi Morita (1990), Japans professioneel tennisspeelster
 Hiroshi Morita (1978 ), voormalig Japans voetballer
 Hiroyuki Morita (1964), Japanse animator en regisseur
 Kazuhiro Morita (1952), Japans componist en arrangeur
 Kohei Morita (1976), Japans voetballer
 Pat Morita (1932-2005), Japans-Amerikaans acteur
 Tomomi Morita (1984), Japans zwemmer

Zaken 
 Morita Groep, verzameling van Japanse ondernemingen
 Morita (Aomori), plaats in de Japanse prefectuur Aomori
 Morita (Togo), plaats in Togo